Die Dänische Dreiband-Meisterschaft ist eine von der Den Danske Billard Union (DDBU) ausgerichtete nationale Meisterschaft in der Karambolagedisziplin Dreiband.

Geschichte 
Die DDBU fing erst 1956 mit der Ausrichtung einer Dänischen Meisterschaft im Dreiband an. Seitdem findet sie im jährlichen Turnus statt.

Erfolgreichste Spieler waren in den 1950er/60er-Jahre Søren Søgaard mit 7 Siegen, danach folgte Kurt Thøgersen (6) und sein Bruder Peter (8) die die Turniere bis in die 1990er-Jahre dominierten. Der junge Dion Nelin (8) löste sie ab und ist zusammen mit Peter Thøgersen Rekordsieger (Stand: Januar 2020). Tonny Carlsen holte sich seinen ersten von sieben Titeln 1986, musste aber nach seinem zweiten Titelgewinn fast 10 Jahre auf den nächsten Sieg warten. Jakob Haack-Sørensen war mit vier Titeln um die Jahrtausendwende erfolgreich und Thomas Andersen konnte seit 2016 drei Mal den Titel erringen.

Siegerliste 

Bis 1966 sind nur die Sieger bekannt, anfänglich ohne Generaldurchschnitt (GD). Danach sind auch nur teilweise die Finalisten und Drittplatzierten bekannt. Daher können auch keine korrekten Turnierrekorde festgestellt werden.

Quellen:

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1956